Y3, Y-3 ou Y03 peut faire référence à :
 un projet Boeing Yellowstone,
 Biélorussie, selon la liste des Vehicle Identification Number,
 une catégorie de hiéroglyphes dans la liste totale des hiéroglyphes selon la classification Gardiner,
 Y-3, une ligne de mode du designer japonais Yohji Yamamoto auquel ont participé les mannequins Caroline Winberg et Caitriona Balfe,
 formule chimique du triyttrium de numéro CAS .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres